Междунаро́дный незави́симый эко́лого-политологи́ческий университе́т (Акаде́мия МНЭ́ПУ) — российское негосударственное высшее учебное заведение, существовавшее с 1992 по 2018 год.

История 
Университет был основан в 1992 году академиком РАН Никитой Моисеевым по инициативе Союза общественных экологических фондов России и Всероссийского общества охраны природы, при поддержке Правительства России. 

Один из основателей университета так объяснил его создание:

Понимание необходимости создания университета или другого высшего учебного заведения, ориентированного на решение гуманитарных проблем экологии, было естественным следствием многочисленных компьютерных экспериментов на той вычислительной системе, которая еще в 70-е годы была разработан в ВЦ АН СССР для имитации глобальных процессов, протекающих в биосфере. Они убедили меня в том, что естественные науки уже способны в обозримое время сформулировать основные ограничения, которые ставят законы природы человеческой деятельности.

 До 14 октября 2009 года вуз назывался «Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Международный независимый эколого-политологический университет“», затем был переименован в Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия МНЭПУ». С 26 февраля 2016 года «Образовательное частное учреждение высшего образования „Международный независимый эколого-политологический университет“».
 В 2012 году был в числе лауреатов конкурса «100 лучших вузов и НИИ России» в номинации «Лучший профильный вуз». В 2016 году занимал первое место в третьей группе рейтинга частных университетов по версии Ассоциации негосударственных вузов России.
 По состоянию на 2015 год в МНЭПУ работали более 400 преподавателей и обучалось более 5000 студентов.
 В июне 2017 года Приказом Рособрнадзора лишен государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении отдельных программ подготовки.
 20 апреля 2018 года было приостановлено действие лицензии на ведение образовательной деятельности;
 28 апреля этого же года все сотрудники, кроме ректора и главного бухгалтера, подали заявления на увольнение по собственному желанию.
  До закрытия в МНЭПУ также действовали Центр исследования актуальных проблем современности и издавался аналитический ежегодник «Россия в окружающем мире».

Известные преподаватели 

 Дурновцев Валерий Иванович
  Купцов Владимир Иванович
  Марфенин Николай Николаевич
  Моисеев Никита Николаевич
  Реймерс Николай Фёдорович
  Тер-Акопов Аркадий Авакович 
 Чернова Нина Михайловна
  Черняховский Сергей Феликсович

Известные выпускники 

 Сергей Байдаков
 Денис Безносов
 Иван Большаков
 Ирина Воробьёва
 Макс Каур
 Андрей Кондрашов
 Павел Святенков
 Татьяна Становая
 Илья Яшин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МНЭПУ

Университеты Москвы
 
Экологические организации
Охрана окружающей среды